El término tangara cabecirrufa puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Hemithraupis ruficapilla de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología.

 Un nombre común de la especie de ave Tangara gyrola en Colombia.